Saint-Séverin (Frankrijk), een Franse gemeente
 Saint-Séverin-sur-Boutonne, een Franse gemeente
 Saint-Séverin (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Nandrin
 Église Saint-Séverin, een kerk in Parijs